Bruinsmia är ett släkte av storaxväxter. Bruinsmia ingår i familjen storaxväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storaxväxter
Bruinsmia